Радошковичі — селище міського типу Молодечненського району Мінської області
 Радошковичі — залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці